NGC 5546 (другие обозначения — UGC 9148, MCG 1-36-35, ZWG 46.89, PGC 51084) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5546
Волопас (созвездие)